Силвертон има више значења:
 Силвертон (Тексас)
 Силвертон (Колорадо)
 Силвертон (Орегон)
 Силвертон (Охајо)